Diarthrodella är ett släkte av kräftdjur. Diarthrodella ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Diarthrodella